Пекар:

 Пекар, Валерий Александрович (род. 1966) — украинский предприниматель и общественный деятель. 
 Пекар, Соломон Исаакович (1917—1985) — советский физик-теоретик.

См. также